Plaats in Indonesië
 Karanggondang (Kandangserang), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Karanggondang (Karangkobar), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Karanggondang (Mlonggo), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Karanggondang (Pabelan), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Karanggondang (Udanawu), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java